Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1990 was de 8e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vijf landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Fiji. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1991. Australie mocht als winnaar deelnemen aan de intercontinentale play-off en kwalificeerde zich uiteindelijk voor het wereldkampioenschap.

Eindstand

Wedstrijden
De volgorde van de wedstrijden is niet bekend.

Intercontinentale play-off
Beide wedstrijden werden gespeeld in Australië. Toch gold de tweede wedstrijd officieel als een thuiswedstrijd voor Israël. Australië kwalificeerde zich namelijk omdat het meer uitdoelpunten scoorde voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1990.

Voetbal in 1990
Voetbal in 1991
Voetbal in Fiji
Voetbal in Australië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Fiji
Sportevenement in Australië